Port Washington est un hameau du comté de Nassau, dans l'État de New York, sur Long Island. Au recensement de 2000,  habitants ont été recensés dans le census-designated place (CDP). Le port a été utilisé pour ses eaux protégées pour les hydravions.

 Port Washington est un village de l'Ohio.

 Port Washington est une petite ville de l'État du Wisconsin où fut tourné la série Notre belle famille.

Homonymie de localités aux États-Unis